HMS Falmouth può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Falmouth (1910) – incrociatore leggero della Classe Town
HMS Falmouth (F113) – fregata della Classe Rothesay